Fußball-Landesliga 1991/92 steht für:

 Fußball-Landesliga Berlin 1991/92
 Fußball-Landesliga Mecklenburg-Vorpommern 1991/92